Le Collier de la princesse (Necklace and Calabash) est un roman de Robert van Gulik, publié en 1967, et mettant en scène le juge Ti. 

Selon l'ordre chronologique des aventures, il s'agit de la quinzième enquête du magistrat et, dans l'ordre de publication, du seizième roman de la série. Le Collier de la princesse est le dernier livre de la série publié du vivant de Robert van Gulik. Un dernier ouvrage, Assassins et Poètes, a été publié après son décès.

Résumé 
Le juge Ti rentre chez lui, dans le district de Pou-Yang, après avoir été convoqué par son supérieur hiérarchique. Il est autorisé à s'arrêter prendre quelques jours de congé à la Ville-du-bord-de-l'eau, lieu de villégiature de la troisième princesse impériale. Dès son arrivée, il est témoin de la découverte du corps d'un homme assassiné. Il est ensuite impliqué par la troisième princesse dans des intrigues de harem. Celles-ci s'avèrent potentiellement mortelles et menacent jusqu'au trône des Tang.

Comme dans bien des enquêtes du juge Ti, l'élément sexuel est bien présent : sur le versant souriant, une jeune batelière très délurée fait des avances franches et très directes au juge Ti, tout en s'avérant une auxiliaire précieuse pour son enquête, où il devra "se mouiller" au sens propre comme au sens figuré. 

Sur le versant le plus sombre apparaît en toile de fond l'attirance incestueuse de l'Empereur pour la plus belle de ses filles.

Personnages 
 Ti Jen-Tsie, magistrat du district de Pou-yang
 Maître Calebasse, moine taoïste

Au palais
 La troisième princesse, fille préférée de l'empereur
 Lei Mang, chef des eunuques du palais impérial
 Wen Tung, surintendant du palais
 Colonel Kang, Commandant de la garde impériale
 Capitaine Siou, son second

À l'auberge du martin-pêcheur
 Wei Cheng, propriétaire de l'auberge
 Fougère, nièce de l'aubergiste
 Lang Liou, négociant en soieries

Articles connexes 
 Robert van Gulik
 Juge Ti
 Di Renjie
 Dynastie Tang

Roman policier néerlandais
Roman de Robert van Gulik
Roman paru en 1967
Juge Ti
1967 en littérature policière